Sleep Dirt – album di Frank Zappa
 Sleep – gruppo musicale statunitense
  è il nome giapponese del Pokémon Drowzee
 Sleep – film del 1963 di Andy Warhol
 sleep – comando Unix
 Sleep – singolo di Sarah Klang del 2016

Altri progetti